Качава — річка в Польщі.
 Качава — річка в Україні, у Підволочиському та Тернопільському районах Тернопільської області.